Il doppio femminile del Portugal Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Chuang Chia-jung e Zhang Shuai erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.
In finale Chan Hao-ching e Kristina Mladenovic hanno sconfitto Darija Jurak e Katalin Marosi per 7-63, 6-2.

Teste di serie 

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinale)
  Chan Hao-ching /  Kristina Mladenovic (campionesse)

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)
  Darija Jurak /  Katalin Marosi (finale)

Wildcard 

  Sofia Araújo /  Joana Vale Costa (primo turno)

  Dar'ja Gavrilova /  Bárbara Luz (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Portugal Open 2013
WTA Tour 2013